

Geografia

Belgio 
 Saint-Gilles – Bruxelles

Francia 
 Con nome semplice 
 Saint-Gilles – Gard
 Saint-Gilles – Ille-et-Vilaine
 Saint-Gilles – Indre
 Saint-Gilles – Manica
 Saint-Gilles – Marna
 Saint-Gilles – Saona e Loira
 Con nome composto 
La Salvetat-Saint-Gilles 
Saint-Gilles-les-Forêts 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Saint-Gilles-Pligeaux
Saint-Gilles-les-Bois
Saint-Gilles-Vieux-Marché
Saint-Gilles-de-la-Neuville
Saint-Gilles-sur-Vie
Saint-Gilles-du-Mené
Saint-Gilles-des-Marais
Saint-Gilles-de-Crétot

Altri 
 Prevostura di Saint-Gilles, a Verrès (Valle d'Aosta)
 Cantone di Saint-Gilles, divisione amministrativa di Nîmes.